Бад-Фрайенвальде () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Меркиш-Одерланд. Население составляет 13 077 человек (2009). Занимает площадь 131,73 км². Официальный код — 12 0 64 044.

Город подразделяется на 6 городских районов. Включает в себя деревни Altranft, Altglietzen, Bralitz, Хоэнзатен, Hohenwutzen, Neuenhagen и Schiffmühle.

Население

Фотогалерея

Ссылки 

Города Бранденбурга
Бывшие районные центры Бранденбурга